One Man Band (lied), een lied van de Three Dog Night.
One Man Band (album), een album van James Taylor.
One Man Band (film), een korte film van Pixar uit 2006
One Man Band (single), de 5e single van Jack Savoretti's lbum "Between The Minds"